Le Dernier des Mohicans (The Last of the Mohicans) est un roman américain de James Fenimore Cooper publié en 1826.

Il a été adapté à de nombreuses reprises pour le cinéma ou la télévision, notamment :
 Le Dernier des Mohicans (The Last of the Mohicans) est un film américain réalisé par Clarence Brown et Maurice Tourneur en 1920.
 Le Dernier des Mohicans (The Last of the Mohicans) est un film américain réalisé par Ford Beebe et William Reeves Easton en 1932.
 Le Dernier des Mohicans (The Last of the Mohicans) est un film américain réalisé par George B. Seitz en 1936.
 Le Dernier des Mohicans (The Oily American) un court métrage d'animation américain produit par la Warner Bros. Cartoons en 1954. 
 Le Dernier des Mohicans (Der Letzte Mohikaner) est un film germano-italo-espagnol réalisé par Harald Reinl en 1965.
 Le Dernier des Mohicans (Uncas, el fin de una raza) est un film franco-italo-espagnol réalisé par Mateo Cano en 1965.
 Le Dernier des Mohicans (Der letzte Mohikaner) est un téléfilm franco-ouest-germano-roumain de Jean Dréville, Pierre Gaspard-Huit et Sergiu Nicolaescu en 1969.
 Le Dernier des Mohicans (Last of the Mohicans) est un téléfilm américain réalisé par James L. Conway en 1977.
 Le Dernier des Mohicans (The Last of the Mohicans) est un film américain réalisé par Michael Mann en 1992.

Le Dernier des Mohicans est également le titre d'un libelle français de Bernard Frank publié en 1956.